Колгостров:
 Колгостров — остров в Онежском озере ()
 Колгостров — остров в озере Водлозеро (
 Колгостров — деревня, Пудожский район, Республика Карелия, Россия